Alberto II (Schwerin, 1318 – 18 de fevereiro de 1379), Duque de Meclemburgo, foi um senhor feudal do Norte da Alemanha, às margens do Mar Báltico. Ele reinou como o chefe da Casa de Meclemburgo. Sua sede principesca estava localizada em Schwerin, no início na década de 1350.

Vida 

Alberto nasceu em Schwerin, sendo o segundo filho (mas o mais velho a sobreviver) do Senhor Henrique II de Meclemburgo , Senhor de Stargard, do antigo clã principesco vêndico dos Obotritas, e de sua segunda esposa, a Princesa Ana de Saxe-Wittenberg (morta em 1327), da Casa Principesca de Ascânia.

O Duque Alberto sucedeu a seu pai, como Príncipe governante (ou Senhor) de Meclemburgo, em 1329. Ele também estava muito interessado em obter influência na Escandinávia, por exemplo, feudos ou renda. O Sacro Imperador Sigismundo elevou Meclemburgo ao posto de Ducado em 1 de julho de 1347, pelo quê Alberto (juntamente com seu irmão mais novo, João I) tornou-se o primeiro Duque de Meclemburgo.

Em 10 de abril de 1336, Alberto se casou com uma parente, a herdeira escandinava Eufêmia da Suécia e Noruega. Seu pai era Érico da Suécia, Duque da Sudermânia e Halândia, e sua mãe era Princesa Ingeburga da Noruega, herdeira e única filha legítima do Rei Haakon V da Noruega. Através desse casamento, Alberto ganhou suporte na Suécia, por meio de propriedades hereditárias e conexões ancestrais de sua esposa. Isso o permitiu participar da política interna da Escandinávia. Alberto adquiriu o apelido de "A Raposa de Meclemburgo" dos suecos, evocando suas intrigas e avareza.

Alberto providenciou para que seu filho mais velho, o futuro Duque, Henrique III de Meclemburgo, se casasse com Ingeburga da Dinamarca, a filha mais velha e potencial herdeira do Rei Valdemar IV da Dinamarca. Henrique se casou com ela, por volta de 1362, e o filho do casal, logo foi oferecido, sem sucesso, como herdeiro do reino da Dinamarca, em concorrência com a filha mais nova de Waldemar, a Rainha Margarida I da Dinamarca, futura governante da União de Kalmar.

O cunhado de Alberto, o Rei Magno IV da Suécia, enfrentou graves dificuldades início na década de 1350. Nobres influentes tentaram conter a concentração do poder real na Suécia e estabelecer o próprio filho mais velho de Magno, Érico XII, como um rei rival. Após a morte do jovem Érico, o segundo filho e homônimo de Alberto, Alberto, tornou-se o próximo fantoche requerente do partido nobre da Suécia.

Duque Alberto estava profundamente envolvido na tentativa de fazer de seu filho, rei da Suécia, mas consigo mesmo como o poder real, por trás do trono. O Alberto jovem depôs de seu tio Magno IV do trono sueco e ascendeu como Rei Alberto da Suécia.

Ainda durante as vidas Alberto e Eufêmia, reconheceu-se que a sua posição genealógica iria tornar-se um ponto crucial para qualquer reivindicação futura dos tronos escandinavos.

Casamentos e descendência  
Em 10 de abril de 1336, Alberto se casou com a herdeira escandinava, Eufêmia da Suécia e Noruega. Quando sua primeira esposa morreu, o Duque Alberto casou-se pela segunda vez, com a condessa Adelaide de Hohenstein, filha do conde Ulrico de Hohenstein. Este casamento não gerou filhos. Duque Alberto teve cinco filhos sobreviventes, nascidos de seu casamento, com Eufêmiaː

Henrique III, Duque de Meclemburgo (1337 - 1383), casou-se com:
Ingeburga da Dinamarca;
Matilde de Werle.
Alberto da Suécia (1338 - 1412), casou-se com:
Ricarda de Schwerin;
Inês de Brunsvique-Luneburgo.
Magno I, Duque de Meclemburgo (1345 - !384), casou-se com:
Isabel da Pomerânia-Wolgast, 
Ingeburga de Meclemburgo (morta em 1395), casou-se, em 1366, com:
Henrique II, Conde de Holsácia-Rendsburg.
Ana de Meclemburgo, Condessa de Holsácia-Kiel (1343 – 1415), casou-se com:
Adolfo VII, Conde de Holsácia-Kiel, Conde de Holsácia-Plön.

Ascendência 

Nascidos em 1318
Mortos em 1379
Ducado de Meclemburgo